Фе́ликс Горгинович Пак (род. 1969) — общественный деятель, учитель йоги.

Карьера

Йога 

Автор метода экологичной трансформации сознания Адаптивная Интегрально-Интеллектуальная Система (AIIS). Автор программы Health Сode. Автор тренировочного курса Сила&Баланс. Основатель центра (Атма Йога). Основатель онлайн-школы. Хранитель кода квантовой медитации Махаватара Бабаджи. Автор курса углубленного изучения йоги.

Сёрфинг 

Cёрфер, виндсёрфер, президент Российской федерации серфинга с 2009 по 2013 год, был председателем виндсерф-клуба «Драйв» в Санкт-Петербурге, призёр соревнований Кубка России по сёрфингу, основатель первой русской школы сёрфинга La Preciosaга, координатор соревнований Чемпионата России по виндсёрфингу, автор фестивалей «Русская волна» и «Свежий ветер».

Статьи 
 Интервью в деловом издании «Ведомости» Основатели йога-клуба Athma Yoga предлагают свою систему перезагрузки
 Интервью «NATURI life»«Йога как система — совершенна»
 Интервью Vogue Russia «Театр на досках»
 Интервью «Сноб.» — Феликс Пак на 2-м международном дне йоги в России
 Интервью на РБК«Покупки с Кирой Альтман»
 Интервью для портала "daYOGA"  «Сёрф Йога. Сила&Баланс», практический мастер-класс для всех уровней
 Интервью для портала "Yoga Journal"  «На волне», Специальная йога для серферов
 Интервью для портала "Yoga Journal"  «Скрытые возможности: как их реализовать», Практика
 Интервью с 18-й Международной Конференции йоги «Йога Журнал» «Движущая сила Эволюции Сознания — это Любовь», модератор круглого стола

Видео

Ссылки

Примечания 

Спортсмены по алфавиту
Сёрферы
Йогины